Stati Uniti d'America
Hickory Grove – città della Contea di York, Carolina del Sud
Hickory Grove – città della Contea di Grant, Wisconsin